Дулібівська сільська рада — Волинська область, Турійський район
 Дулібівська сільська рада — Львівська область, Стрийський район
 Дулібівська сільська рада — Тернопільська область, Бучацький район